Bei den XIX. Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City fanden zwei Wettbewerbe im Curling statt. Austragungsort war die Halle The Ice Sheet at Ogden auf dem Gelände der Weber State University in Ogden.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Modus 
Beide Turniere wurden in zwei Phasen ausgetragen. In der ersten Phase zwischen dem 11. und 18. Februar 2002 traten im Round-Robin-System jedes Team gegen alle neun anderen Teams an. Dabei fanden an jedem Tag drei Sessionen statt, eine am Morgen, eine am Nachmittag und eine am Abend. Die vier punktbesten Teams qualifizierten sich für das Halbfinale. Im Falle von Punktgleichheit mehrerer Mannschaften wurden am 19. Februar Stichkämpfe ausgetragen. Die Sieger beider Halbfinalmatches ermittelten im Finale den Olympiasieger, die beiden unterlegenen Halbfinalisten den Gewinner der Bronzemedaille.

Turnier der Frauen

Teams

Round Robin

Tie-Break 
19. Februar, 09:00 Uhr

19. Februar, 14:00 Uhr

Finalphase 

Halbfinale: 20. Februar 2002, 09:00 Uhr

Spiel um Platz 3: 21. Februar 2002, 09:00 Uhr

Finale: 21. Februar 2002, 14:30 Uhr

Endstand

Turnier der Männer

Teams

Round Robin

Finalphase 

Halbfinale: 20. Februar 2002, 14:00 Uhr

Spiel um Platz 3: 21. Februar 2002, 09:00 Uhr

Finale: 22. Februar 2002, 14:30 Uhr

Endstand

Weblinks 
 
 Offizieller Bericht der Olympischen Winterspiele 2002 (PDF; 17,7 MB)

Curling
2002
Curling 2002
Sport (Ogden, Utah)
Weber State University
Curling (Vereinigte Staaten)